
Termin -{VIGR}- ima više značenja.
 GPR126, GPCR receptor
 Gvalior aerodrom, oznaka aerodroma u Indiji